Nicolet bezeichnet:

 Nicolet (Québec), Stadt in Kanada

Nicolet ist der Familienname folgender Personen:

 Adrienne Jeannet-Nicolet (1891–1969), Schweizer Lehrerin und Frauenrechtlerin
 Aurèle Nicolet (1926–2016), Schweizer Flötist
 Claude Nicolet (1930–2010), französischer Althistoriker
 Danielle Nicolet (* 1973), US-amerikanische Schauspielerin
 Gabriel Nicolet (1856–1921), französischer Maler und Illustrator
 Hercule Nicolet (1801–1872), Schweizer Naturforscher
 Jacques Nicolet (* 1956), französischer Geschäftsmann und Automobilrennfahrer
 Jacques Nicolet (Politiker) (* 1965), Schweizer Politiker (SVP)
 Jean Nicolet (um 1598–1642), französischer Entdecker
 Marcel Nicolet (1912–1996), belgischer Geo- und Astrophysiker
 Philippe Nicolet (* 1953), Schweizer Filmregisseur

Siehe auch:

 Nicoletti
 Nicollet
 Nicolette